Бы́ковка — топоним:

Населённые пункты

Белоруссия 
 Быковка — деревня в Щучинском районе Гродненской области.

Россия 
Белгородская область
 Быковка — село в Яковлевском районе
Брянская область
 Быковка — деревня в Мглинском районе
Владимирская область
 Быковка — деревня в Вязниковском районе
Ивановская область
 Быковка — деревня в Заволжском районе
 Быковка — деревня в Кинешемском районе
 Быковка — деревня в Лежневском районе
Костромская область
 Быковка — посёлок в Мантуровском районе
Курская область
 Быковка — село в Дмитриевском районе
 Быковка — деревня в Защитенском сельсовете Щигровского района
 Быковка — деревня в Косоржанском сельсовете Щигровского района
Липецкая область
 Быковка — деревня в Елецком районе
Марий Эл
 Быковка — деревня в Юринском районе
Московская область
 Быковка — деревня в городском округе Подольск
 Быковка — район в городском округе Жуковский
Нижегородская область
 Быковка — село в Воротынском районе
 Быковка — деревня в Сергачском районе
 Быковка — деревня в Сеченовском районе
Орловская область
 Быковка — деревня в Новодеревеньковском районе
Пермский край
 Быковка — деревня в Пермском районе
Саратовская область
 Быковка — деревня в Саратовском районе
Смоленская область
 Быковка — деревня в Рославльском районе
Тамбовская область
 Быковка — деревня в Моршанском районе
Татарстан
 Быковка — деревня в Буинском районе
Тверская область
 Быковка — деревня в Максатихинском районе
 Быковка — деревня в Селижаровском районе
Тульская область
 Быковка — деревня в Арсеньевском районе
 Быковка — деревня в Венёвском районе
 Быковка — деревня в Заокском районе
 Быковка — деревня в Киреевском районе
 Быковка — деревня в Одоевском районе
 Быковка — деревня в Ясногорском районе

Украина 
 Быковка — посёлок в Житомирском районе Житомирской области.

Реки 
 Быковка (приток Еранки) — река в Кировской области.
 Быковка (левый приток Камы)
 Быковка (правый приток Камы)
 Быковка (приток Липовки) — река в Самарской области.
 Быковка (приток Москвы) (протока Пехорки) — река в Московской области
 Быковка (приток Ратыни) — река в Тверской области.
 Быковка (приток Урала)
 Быковка (приток Шомоксы) — река в Вологодской области.

См. также 
 Нижняя Быковка (Самарская область)